Kombinace písmen A, L, S může označovat:

als 
 toskičtina – kód jazyka podle ISO 639-3

Als 
 Als (řeka) – řeka v Rakousku
 Als (ostrov) – ostrov v Dánsku
 Alssund – průliv u ostrova Als v Dánsku

ALS 
 amyotrofická laterální skleróza – neurodegenerativní onemocnění motorických neuronů mozku a míchy
 MPEG-4 ALS – Audio Lossless Coding, bezeztrátová komprese zvuku

Externí odkazy